Fort George (Szkocja)
 Fort George (Ontario)
 Fort George (Floryda)
 Fraser-Fort George
 Fort Meade –  Fort George Gordon Meade
Fort brytyjski na MacCarthy Island w Gambii
 Fort George (Belize)